Capa de color verd que es forma en superfícies submergides en l'aigua constituïda per diverses combinacions de molses, líquens i espècies d'algues microscòpiques.
 Verdet, comunitat d'algues microscòpiques que creix en determinats llocs humits
 Morró (Stellaria media), una planta considerada mala herba.
 Llapó argilenc (Najas marina)
 Llapó anguilenc (Myriophyllum spicatum)
 Llapó negre (Potamogeton pectinatus)
 Llapó fullat (Potamogeton crispus)
 Llapó de mar (Ruppia maritima)
 Llapó de llavoreta o llentia d'aigua (Lemna minor)
 Llapó filós (Zaniquelia o Zannichellia)
 Llapó pudent (Chara vulgaris, Ova espinosa)
 Llapó punxenc (Ceratophyllum demersum)

Referències